La Coupe Latine désigne trois événements sportifs distincts dont un seul subsiste :

 La Coupe latine de rink hockey, compétition de rink hockey opposant depuis 1956 les équipes nationales d'Espagne, de France, d’Italie, et du Portugal. 
 La Coupe Latine de football, compétition de football ayant opposé de 1949 à 1957 les clubs champions d'Espagne, d'Italie, du Portugal et de France ;
 La Coupe Latine de rugby à XV, compétition de rugby à XV ayant opposé, en 1995 et 1997, les nations latines de rugby : l'Argentine, l'Italie, la France et la Roumanie.